Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Marietta (Georgia)
 Marietta (Illinois)
 Marietta (Minnesota)
 Marietta (Mississippi)
 Marietta (North Carolina)
 Marietta (Ohio)
 Marietta (Oklahoma)
 Marietta (Pennsylvania)
 Slater-Marietta
 Marietta (Texas)
Overig:
 Marietta (geslacht), een geslacht van vliesvleugeligen